Лапча́тка длинноно́гая, или Лапчатка длинноно́жковая, или Лапчатка длинноцветоно́жковая, или Лапчатка длинночерешко́вая () — вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан немецким ботаником Карлом Христианом Фридрихом фон Ледебуром в 1843 году.

Распространение и среда обитания 
Распространена в России, на Украине и в странах Центральной Азии. В России встречается в европейской части (центр, юго-восток) и в западной Сибири.

Произрастает в степях, на лугах, среди кустарников.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение.

Побеги опушённые. Листья простые рассечённые, округлые, с зубчатым краем, размещены очерёдно.

Цветки жёлтые, пятилепестковые, размером 1—2 см, собраны в метельчатое или щитковидное соцветие.

Плод — многоорешек зелёного или бурого цвета.

Экология 
Светолюбивое, теневыносливое растение; мезофит, эвтроф.

Значение 
Выращивается как декоративное растение.

Природоохранная ситуация 
В России занесена в Красные книги Республики Удмуртия и Пермского края.

Примечания 

длинноногая
Флора Евразии
Декоративные растения
Растения, впервые описанные в книге Flora Rossica Ледебура